Aizawl (district), een district van de Indiase staat Mizoram
 Aizawl (stad), de hoofdstad van de Indiase staat Mizoram